Diátesis puede referirse a:

 Diátesis (medicina), la predisposición orgánica a padecer una enfermedad; o
 Diátesis (gramática), disposición sintáctica particular para los argumentos lógicos de un verbo.